L'uomo lupo (The Wolf Man) – film diretto da George Waggner (1941)
L'uomo lupo (Death Moon) – film TV diretto da Bruce Kessler (1978), remake del 1941

Pagine correlate 
Uomo lupo